Голкіпер року в СНД — нагорода, що у 1992—2007 та 2009—2012 роках присуджувалася радіостанцією «Промінь», Першим каналом Українського радіо та «Радіо Динамо» найкращому футбольному воротареві з країн колишнього Радянського Союзу. Респондентами опитування виступали слухачі радіостанцій, які за підсумком календарного року голосували через телефонні дзвінки. Публікуючи підсумки, організатори оприлюднювали імена лише топ-трійок кіперів без кількості набраних ними голосів.

Опитування радіостанції «Промінь»

1992 
 
 1. І. Кутепов («Динамо» К.)
 2. А. Сацункевич («Динамо» Мн.)
 3. В. Мартінкенас («Динамо» К.)

1993 
 1. І. Кутепов («Динамо» К.)
 2. А. Сацункевич («Динамо» Мн.)
 3. М. Медін («Дніпро»)

1994 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. Д. Шутков («Шахтар»)
 3. С. Овчинников («Локомотив»)

1995 
 1. О. Суслов («Чорноморець»)
 2. С. Овчинников («Локомотив»)
 3. О. Шовковський («Динамо» К.)

1996 
 1. О. Суслов («Чорноморець»)
 2. С. Овчинников («Локомотив»)
 3. А. Саморуков («Ротор»)

1997 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. Д. Тяпушкін («Динамо» М.)
 3. І. Близнюк («Дніпро»)

Опитування Першого каналу Українського радіо

1998 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. М. Поом («Дербі Каунті» (Ан.)
 3. О. Филимонов («Спартак»)

1999 
 1. М. Поом («Дербі Каунті» (Ан.)
 2. Р. Нігматуллін («Локомотив»)
 3. О. Шовковський («Динамо» К.)

2000 
 1. М. Поом («Дербі Каунті» (Ан.)
 2. Ю. Вірт («Шахтар»)
 3. Р. Нігматуллін («Локомотив»)

2001 
 1. Р. Нігматуллін («Локомотив»)
 2. Г. Тумилович («Ростсільмаш»)
 3. В. Рева (ЦСКА К. + «Динамо» К.)

2002 
 1. В. Рева («Динамо» К.)
 2. С. Овчинников («Локомотив»)
 3. Д. Шутков («Шахтар»)

2003 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. В. Малафеєв («Зеніт»)
 3. С. Овчинников («Локомотив»)

2004 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. С. Овчинников («Локомотив»)
 3. І. Акинфеєв (ЦСКА М.)

2005 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. І. Акинфеєв (ЦСКА М.)
 3. С. Овчинников («Локомотив»)

2006 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. І. Акинфеєв (ЦСКА М.)
 3. Б. Шуст («Шахтар»)

2007 
 1. В. Кернозенко («Дніпро»)
 2. В. Малафеєв («Зеніт»)
 3. А. П'ятов («Ворскла» + «Шахтар»)
 4. О. Гутор (БАТЕ)
 5. О. Горяїнов («Металіст»)

Опитування радіостанції «Радіо Динамо»

2009 
 1. А. П'ятов («Шахтар»)
 2. О. Шовковський («Динамо» К.)
 3. І. Акинфеєв (ЦСКА М.)

2010 
 1. А. П'ятов («Шахтар»)
 2. М. Коваль («Металург» З. + «Динамо» К.)
 3. І. Акинфеєв (ЦСКА М.)

2011 
 1. О. Шовковський («Динамо» К.)
 2. О. Рибка («Оболонь» + «Шахтар»)
 3. О. Гутор (БАТЕ)

2012 
 1.  («Газіантепспор» (Т.)
 2. В. Малафеєв («Зеніт»)
 3. О. Шовковський («Динамо» К.)

Цікаві факти 
 перше опитування відбулося влітку 1992 року за підсумками сезону;
 лауреатами конкурсу ставали 9 голкіперів;
 сумарно із 20-ти опитувань 16 завершилися перемогами українських воротарів, двічі тріумфував естонець, по одному разу росіянин та литовець;
 найчастіше конкурс вигравав київський динамівець Олександр Шовковський — 8 разів.

Див. також 
 Голкіпер року в СРСР
 Голкіпер року в Україні

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Молодь України» за 2 квітня 2014 року, спецвипуск
 Газета «Молодь України» за 13 листопада 2014 року, спецвипуск
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90

Посилання 
 Інформація на офіційному сайті Української Прем'єр-Ліги 

Футбольні нагороди